Ishigami ist der Familienname folgender Personen:

 Jun’ya Ishigami (* 1974), japanischer Architekt
 Kōsei Ishigami (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Naoya Ishigami (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Peter Baptist Tadamarō Ishigami (1920–2014), japanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Naha
 Shōma Ishigami (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yoshinori Ishigami (* 1957), japanischer Fußballspieler